2 miejscowości w Polsce:
 Marszew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Marszew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew